A Night at the Opera () — седьмой студийный альбом группы Blind Guardian, выпущенный в 2002 году на лейбле Virgin Records.

Об альбоме 
Рабочее название диска было «Soulforged», но музыканты поменяли его на «Ночь в Опере». Новое название это аллюзия на одноимённый альбом группы Queen. По словам гитариста Маркуса Зипена:  Диск отличается дальнейшим изменением звучания Blind Guardian в сторону прогрессивного метала, а также заметным количеством песен с текстами околорелигиозной тематики. Это последний альбом группы с участием ударника Томена Стауха.

A Night at the Opera назван лучшим металлическим альбомом 2002 года сайтом Metal-Rules.com.

Список композиций 

Некоторые издания этого альбома содержат бонус-трек «Harvest of Sorrow». Существуют различные версии этой композиции:
 две английские (студийная/концертная);
 испанская — «Mies del Dolor»;
 аргентинская — «La Cosecha del Dolor»;
 итальянская — «Frutto del Buio»;
 французская — «Moisson de Peine».

Участники записи 
 Ханзи Кюрш — вокал;
 Андре Ольбрих — ведущая гитара;
 Маркус Зипен — ритм-гитара;
 Томен Стаух — ударные.
Приглашённые музыканты
 Оливер Хольцварт — бас-гитара
 Матиас Вейснер — синтезатор
 Михаэль Шурен — фортепиано
 Макс Зельнер — флейта
 Билли Кинг, Рольф Кольер, Олаф Сенкбейль, Томас Хакманн — бэк-вокал

Примечания

Ссылки 
 Тексты песен альбома
 A Night At The Opera на discogs.com
 The Releases Of Blind Guardian

Альбомы Blind Guardian
Альбомы 2002 года
Альбомы Virgin Records